Yeranos är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Yeranos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Yeranos är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Yeranos. Närmaste större samhälle är Gavarr,  kilometer norr om Yeranos. 

Trakten runt Yeranos består till största delen av jordbruksmark. Runt Yeranos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik